Assumpção ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandre Zacarias de Assumpção (1899–1981), brasilianischer Generalmajor und Politiker
 Eduardo Russi Assumpção (* 1995), brasilianischer Tennisspieler
 Itamar Assumpção (1949–2003), brasilianischer Sänger, Komponist, Arrangeur und Schauspieler
 Leandro Assumpção (* 1986), brasilianischer Fußballspieler
 Nico Assumpção (1954–2001), brasilianischer Bassgitarrist
 Roberto Luiz Assumpção de Araújo (1915–2007), brasilianischer Diplomat
 Zeca Assumpção (* 1945), brasilianischer Jazzmusiker

Siehe auch:
 Assunção